Az Allsvenskan 1974-es szezonja volt a bajnokság jubileumi, ötvenedik kiírása. A bajnokságban 14 csapat vett részt, a győztes a Malmö FF lett. Ez volt a klub tizedik bajnoki címe.

Végeredmény

Források 
 RSSSF

Allsvenskan szezonok
Sved